Amtssee bezeichnet folgende Gewässer:

 einen See in der brandenburgischen Gemeinde Chorin, siehe Amtssee (Chorin)	
 drei Seen (Amtssee, Großer Amtssee, Kleiner Amtssee) in der polnischen Stadt Człuchów (deutsch Schlochau)